Vervant kan syfta på:
 Vervant, Charente
 Vervant, Charente-Maritime